Великобритания принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые прошли в Сочи, Россия с 7 по 23 февраля. Знаменосцем британцев на церемонии открытия Игр был шорт-трекист Джон Или, для которого Игры в Сочи стали третьими в карьере.

Британцы по количеству наград повторили результат самой успешной для себя зимней Олимпиады 1924 года в Шамони.

Дженни Джонс, выиграв бронзу в сноуборде, принесла Великобритании первую в истории медаль «на снегу» (ранее все медали на зимних Играх британцы выигрывали только в дисциплинах на льду).

Золото Элизабет Ярнольд в скелетоне стало 10-м для Великобритании во всех видах спорта за всё время выступления на зимних Играх. Именно Ярнольд была доверена честь нести флаг Великобритании на закрытии Игр.

Награды

Золото

Бронза

Состав и результаты олимпийской сборной Великобритании

Биатлон 

Мужчины

Женщины

Бобслей 

 Спортсменов — 10

Мужчины

Женщины

Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

Кёрлинг 

 Спортсменов — 10

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

1 сессия
10 февраля

2 сессия
10 февраля

3 сессия
11 февраля

5 сессия
12 февраля

6 сессия
13 февраля

8 сессия
14 февраля

9 сессия
15 февраля

10 сессия
16 февраля

12 сессия
17 февраля

Полуфинал
19 февраля

Золотое Финал
20 февраля

Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

1 сессия 10 февраля

3 сессия 11 февраля

4 сессия 12 февраля

5 сессия 13 февраля

7 сессия 14 февраля

8 сессия 15 февраля

9 сессия 15 февраля

11 сессия 17 февраля

12 сессия 17 февраля

Полуфинал 19 февраля

Бронзовое Финал 20 февраля

Лыжные гонки

Скелетон 

Мужчины

Женщины

Сноуборд 

 Слоупстайл

 Хафпайп

 Бордеркросс

Фигурное катание 

 Спортсменов — 6

 Командные соревнования

Фристайл 

Слоупстайл

Хафпайп

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Примечания 

Великобритания
Зимние Олимпийские игры